

Drużyny w Playoff

Konferencja Wschodnia 
 Boston Celtics (66-16) (Zwycięzca Atlantic Division)
 Detroit Pistons (59-23) (Zwycięzca Central Division)
 Orlando Magic (52-30) (Zwycięzca  Southeast Division)
 Cleveland Cavaliers (45-37) 
 Washington Wizards (43-39)
 Toronto Raptors (41-41)
 Philadelphia 76ers (40-42)
 Atlanta Hawks (37-45)

Konferencja Zachodnia 
 Los Angeles Lakers (57-25) (Zwycięzca Pacific Division)
 New Orleans Hornets (56-26) (Zwycięzca Southwest Division)
 San Antonio Spurs (56-26)
 Utah Jazz (54-28) (Zwycięzca Northwest Division)
 Houston Rockets (55-27) 
 Phoenix Suns (55-27)
 Dallas Mavericks (51-31) 
 Denver Nuggets (50-30)

Drabinka rozgrywek 

2008
NBA Playoffs

fi:NBA-kausi 2007–2008#Pudotuspelit